7 Pułk Artylerii Ciężkiej (1920) – oddział artylerii ciężkiej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w okresie wojny polsko-bolszewickiej
 7 Pułk Artylerii Ciężkiej (II RP) – oddział artylerii ciężkiej Wojska Polskiego II RP
 7 Pułk Artylerii Ciężkiej (PSZ) – oddział artylerii ciężkiej PSZ w ZSRR (7 DP)